Юрий Юрьевич (ум. между 1220 и 1228) — удельный князь муромский, младший из троих сыновей удельного князя муромского Юрия Владимировича.

Биография 
В 1220 ходил в поход против волжско-камских булгар, организованный великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем. По другой версии, в походе участвовал его сын Олег.

Сомнительность 
Согласно системе именования Рюриковичей, совпадение имени отца и сына было в этот период крайне редким явлением. Ф.Б. Успенский считает этого князя «генеалогическим фантомом».

Реконструкция отчества этого князя как «Юрьевич» опирается, по мнению Успенского, вероятно на нескольких упоминаниях о муромских князьях, где рядом фигурируют Владимир, Давыд и Юрий (в ПСРЛ) или Давыд и Юрий; причем при этом Давыд и Владимир в других летописях носят отчество «Юрьевич». Юрия считают их родным братом и приписывают данное отчество.

Н. Баумгартен предполагает, что у него было и мирское имя «Игорь» — основываясь на фразе из «Летописца Переяславля Суздальского», где с Владимиром и Давыдом упомянут Игорь. Успенский считает это опиской (варьированием переписчика).

Семья 
 Отец: Юрий Владимирович (ум. 1176) — муромский князь (1162—1176).

Братья:
 Владимир (ум.1205) — муромский князь (1176—1205).
 Давыд (ум.1228) — князь муромский.

Дети:
 Олег (ум. 1237) — удельный князь муромский с 1220 г.

Предки

Примечания

Источники 
 
 Войтович Л. Князівські династії Східної Європи

Святославичи
Умершие в 1220-е годы
Князья муромские
Рюриковичи по алфавиту